Stora kyrkan kan syfta på:

 Åtvids nya kyrka – en kyrkobyggnad i Åtvidabergs kommun
 Östersunds nya kyrka – en kyrkobyggnad i Östersunds kommun